Thimig est un patronyme porté notamment par :

 Helene Thimig (1889-1974), actrice, metteur en scène et directrice de théâtre autrichienne ;
 Hugo Thimig (1854--1944), acteur, réalisateur et directeur du Burgtheater de Vienne.